Лаво́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Административный центр кантона Лавор-Кокань. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81140.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 32 км восточнее Тулузы, в 37 км к юго-западу от Альби.

По территории коммуны протекает река Агу.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 10 148 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 6220 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 4413 были экономически активными, 1807 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 4413 активных работали 3904 человека (2018 мужчин и 1886 женщин), безработных было 509 (207 мужчин и 302 женщины). Среди 1807 неактивных 535 человек были учениками или студентами, 537 — пенсионерами, 735 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Ален (XIII век). Исторический памятник с 1911 года.
 Церковь Св. Франциска (XIV век). Исторический памятник с 1996 года.
 Замок Реньес (XVII век). Исторический памятник с 1993 года.
 Замок Мирабель-Лаваль (XVII век). Исторический памятник с 1990 года.
 Башня Ронд (XIII век). Исторический памятник с 1971 года.
 Мост через реку Агу (1785 год). Исторический памятник с 1960 года.

Города-побратимы 
  Вендрель (Испания)
  Шингаце (Тибет)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн